L'ultima tappa (Jumping Jenny) – romanzo di Anthony Berkeley del 1933, I Classici del Giallo Mondadori n. 322
L'ultima tappa (Ostatni etap) – film del 1948 diretto da Wanda Jakubowska